Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2015 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 18 по 24 апреля 2015 года в Эль-Кувейте, Кувейт. Розыгрыш турнира проходил по круговой системе. Победитель получил право играть в ТОП-дивизионе Азиатского кубка вызова 2016 года. Этой командой стала сборная Кувейта, одержавшая победу во всех матчах.

В этом году в первом дивизионе сыграли 6 сборных. Сборная Омана впервые приняла участие в турнире, проводимом по эгидой ИИХФ. Сборная Индии имела сложности с финансированием: на поездку им не хватало 400 000 рупий или около £ 4 300. В итоге помог хоккейной сборной известный индийский игрок в крикет .

Участвующие команды 
В кубке принимали участие 6 национальных команд. Сборная Кувейта пришла из ТОП-дивизиона, сборная Малайзии не играла в 2014 году, сборная Омана дебютировала на Азиатском кубке вызова, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой 2015 года.

Главные судьи
  Чи Хонгда
  О Дэгун
  Тим Супханкомут
  Лим Юн Чунь (LIM Yong Chun)

Линейные судьи
  Яхя Аль-Йнеиби
  Нг Эдмонд Нг
  Юсофф Мохамад Фарис Хакимин
  Цуи Жинань
  Лю Тяньгэ (LIU Tiange)
  Куан Ки Вэй Бенжамин
  Чол Сёкбаэ

Группа А. Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ясем Аль-Сарраф
 Защитник:  Мешал Аль-Айми
 Нападающий:  Лок Банькинь

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Чэв Вээ Даниэль
  Наванг Дорже
  Ясем Аль-Авади
  Урмат Шейшеналиев
  Лок Банькинь
  Юсуф Аль-Наими

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Апрель 2015 года
2015 год в Кувейте
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Кувейте
Хоккей